Vršovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vršovice, comune del distretto di Opava, nella Moravia-Slesia
Vršovice, comune del distretto di Louny, nella regione di Ústí nad Labem
Vršovice, quartiere di Praga